Тома́ Фибе́ль (; 21 мая 1986, Лез-Абим, Гваделупа) — бывший гваделупо-французский футболист, защитник.

Биография 
Футбольную карьеру начал с сезона-2004/05 во французском «Авионе», выступавшем в одной из низших лиг национального первенства, продолжив её во второй команде «Ланса». Сезон 2006/07 начал в «Эксельсиор Виртоне» во втором бельгийском дивизионе. И в этом же году был заявлен за бельгийский «Стандард» из Льежа, но в основном составе практически не появлялся.

В сезоне-2008/09 Фибель провёл 10 матчей за ФК «Брюссель» из первого дивизиона Бельгии, а затем перешёл в другую бельгийскую команду — «Антверпен». За этот клуб он выступал в течение трёх лет, сыграв при этом 67 матчей и забив 6 мячей. Затем футболист год отыграл за польский «Видзев».

В ноябре 2008 года Фибель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал с превышением скорости на автотрассе и сбил возле голландского города Маастрихт 38-летнего мотоциклиста. Через несколько недель пострадавший скончался от полученных травм. В 2010 году Фибель был наказан двумя годами тюрьмы и лишением водительских прав на три года, однако игрок избежал тюремного заключения. В 2011 году Фибеля вновь остановила полиция за превышение скорости и езду без прав и оштрафовала на 2 750 евро.

Летом 2013 года он был на просмотре в харьковском «Металлисте». За это «Видзев» оштрафовал своего футболиста на 350 тысяч евро и расторг контракт в одностороннем порядке. В сентябре 2013 года защитник заключил контракт с российским «Амкаром». По мнению тренера пермяков Станислава Черчесова, «„Амкар“ немного заплатил за защитника Томаса Фибела, а отдача от него огромна». Первый гол забил 2 ноября 2013 года в матче против «Зенита» (1:1). 29 января 2015 года «Амкар» и Фибель расторгли контракт. Московское «Динамо» хотело подписать игрока, но он не прошёл медицинский осмотр из-за проблем с коленом.

В январе 2017 года подписал контракт с «Анжи». В августе поехал в Бельгию, где был арестован. В январе 2018 года контракт был расторгнут.

Затем выступал в Литве за «Палангу» и в Армении за ереванский «Арарат».

Статистика

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Гваделупы
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Брюссель»
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Паланга»
Игроки ФК «Арарат» Ереван